Lol (râu), din regiunea Region Bahr al-Ghazal, Africa de Sud
 LOL (Laughing Out Loud), (2008) un film francez produs de Lisa Azuelos

Lol nume de persoane:

 Lol Creme (* 1947), de fapt Laurence Neil Creme, muzician englez
 Lol Mohammed Chawa (* 1939), președinte în Ciad (1979)

Prescurtări LOL :

 Laughing Out Loud (râs zgomotos), 
 Limit of Liability, 
 IATA-codul aeroporturilor Lovelock Airport din Nevada, USA
 Lower Operating Limit, limita inferioară a temperaturii  la testul HALT-de funționare a unui aparat
 Un Album al muzicianului suedez Basshunter denumit LOL <(^^,)>

Prescurtare LoL vezi:
 League of Legends 

lol mai poate fi:
 Lomongo,după ISO 639-3

LOL
Acronime de trei litere